Grinzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Grinzinger (1884–1963), österreichischer Politiker (CS, ÖVP)
 Eva Grinzinger (* 1924), österreichische Schauspielerin und Schriftstellerin, siehe Eva Petrus-Pekny
 Franziska Grinzinger, österreichische Schauspielerin
 Hubert Grinzinger (1920–2014), österreichischer Schauspieler, siehe Hubert Mann